Riedlin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Riedlin (1892–1969), deutscher Kunstmaler
 Gustav Riedlin (1861–1949), deutscher Arzt, Pionier des Heilfastens